Zagora Airport (franska: Aéroport de Zagora) är en flygplats i Marocko. Den ligger i den östra delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. Zagora Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Zagora Airport är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Zagora Airport. Runt Zagora Airport är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Zagora,  km norr om Zagora Airport. Trakten runt Zagora Airport är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Marocko